

Patronyme 

 Anne Crawford (1920-1956), actrice britannique ;
 Barbara Crawford Johnson (1925-2005), ingénieure aérospatiale américaine ;
 Billy Crawford (1982-), chanteur, acteur et animateur philippino-américain ;
 Brandon Crawford (1987-), joueur de baseball américain ;
 Broderick Crawford (1911-1986), acteur américain ;
 Caprice Crawford (1971-), actrice américaine ;
 Carl Crawford (1981-), joueur de baseball américain ;
 Carole Crawford (1943-), mannequin jamaïcain, Miss Monde 1963 ; 
 Chace Crawford (1985-), acteur américain ;
 Chandra Crawford (1983-), fondeuse canadienne ;
  ;
  (1939-), actrice et auteure américaine ;
 Cindy Crawford (1966-), top model et actrice de cinéma américaine ; 
 Cindy Crawford (1980-), actrice de film pornographique américaine ; 
 Clayne Crawford (1978-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Corey Crawford (1984-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dean Crawford (1958-), rameur d'aviron canadien ;
 Drew Crawford (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Earl-Stetson Crawford (1877-1966), peintre, aquafortiste, graveur et décorateur de vitraux américain ;
 Emily Crawford (1841-1915), journaliste irlandaise ;
 Evan Crawford (1986-), joueur de baseball américain ;
 Fiona Crawford (1977-), joueuse australienne de softball ;
 Florence Crawford (1880-1954), actrice américaine ;
 Francis Marion Crawford (1854-1909), romancier américain ;
 Gina Crawford (1980-), triathlète néo-zélandaise ; 
 Hasely Crawford (1950-), ancien athlète trinidadien ;
 Ian Crawford (1961-), astrobiologiste britannique ;
  ;
  ;
 Jim Crawford (1948-), pilote automobile britannique ;
 Joan Crawford (1904-1977), actrice et une productrice américaine ; 
 John Crawford III, afro-américain de 22 ans abattu par un officier de police ;
  ;
 John David Crawford (1954-1998), mathématicien américain ;
 Prix Crawford, distinction mathématique ;
 John Martin Crawford (1962-), tueur en série canadien ;
 John Paul Crawford (1995-), joueur de baseball américain ;
 Johnny Crawford (1946-2021), acteur américain ;
 Jordan Crawford (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Julia Crawford Ivers (1869-1930), productrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Kate Crawford, chercheuse australienne en intelligence artificielle ;
 Lilla Crawford (2001-), actrice américaine ;
 Marc Crawford (1961-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Martin Crawford (1961-), permaculteur britannique ;
 Mary M. Crawford (1884-1972), chirurgienne américaine ;
 Max Crawford (1936-2010), écrivain américain de romans policiers ;
 Michael Crawford (1942-), acteur anglais
 Nicky Crawford (1971-), joueuse anglaise de rugby à XV ;
 O. G. S. Crawford (1886-1957), archéologue britannique
 Randy Crawford (1952-), chanteuse de jazz et de soul ;
 
 Robert Wigram Crawford (1813-1889), personnalité politique
 Rosanna Crawford (1988-), biathlète canadienne ;
 Ruth Crawford Seeger (1901-1953), compositrice et musicologue américaine ;
 Sam Crawford (1880-1968), ancien joueur américain de baseball ;
 Shawn Crawford (1978-), athlète américain ;
 Stanley G. Crawford (né en 1937), écrivain américain de roman policier ;
 
 Stuart Crawford (né en 1981), joueur écossais de squash ;
  ;
 William Harris Crawford (1772-1834), homme politique américain ;
 Yunaika Crawford (1982-), athlète cubaine ;

Personnages de fiction 
 Alan Crawford, personnage de Grand Theft Auto: San Andreas ;
 Henry Crawford, personnage du roman de Jane Austen Mansfield Park ;
 Jack Crawford, personnage dans Le Silence des agneaux ;
  Crawford Starrick, antagoniste principal dans le jeu vidéo Assassin's Creed Syndicate.

Toponyme

Crawford, ville du Colorado ;
 Crawford, ville de Géorgie ;
 Crawford, ville du Maine ;
 Crawford, ville du Mississippi ;
 Crawford, localité du Nebraska ;
 Crawford, ville dans l’État de New York ;
 Crawford, ville du Texas ;
 Fort Crawford, poste avancé de l'US Army situé à Prairie du Chien, Wisconsin, au  ;
 , onze comtés américains.

Autres 
 Expédition Crawford, campagne de la guerre d'indépendance des États-Unis, dirigée en 1782 par William Crawford
 Maladie de Crawford
 Crawford Republican Party, autre nom du parti républicain-démocrate aux États-Unis
 Cratère de Crawford, cratère d'impact en Australie-Méridionale

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais